Ntomba peut désigner :
 le lac Ntomba, un lac de République démocratique du Congo
 le Lac Ntomba (secteur), unes subdivision administrative de la République démocratique du Congo
 les Ntomba, un peuple de République démocratique du Congo
 le ntomba, leur langue